Talaus – postać z mitologii greckiej
 Talaus – rodzaj pająków z rodziny ukośnikowatych